Diospyros wenzelii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Elmer Drew Merrill och Bakh. Diospyros wenzelii ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
wenzelii